Wade Barrett (worstelaar), worstelnaam van Stu Bennett
 Wade Barrett (voetballer), een Amerikaans voetballer